Климат Баку — мягкий континентальный и полупустынный (Классификация климатов Кёппена: BSk) с жарким сухим летом, прохладной зимой и редкими осадками. Характерны сильные северные ветры, особенно осенью. Средняя температура — 15.1°C.

Жаркое сухое лето начинается в начале мая и продолжается до середины октября. Зима в Баку прохладная. Ночью часто бывают заморозки. Снег выпадает несколько раз каждую зиму и остается на земле всего несколько дней. В некоторые зимы снег выпадает чаще и держится более недели.

Климат

Осадки 
Атмосферные осадки в районе Баку выпадают менее 200 мм.

См.также 

 Климат Азербайджана
 История Баку

Примечания